Narnia henviser til flere artikler:
 Narnia (verden) – en eventyrverden i bogserie af C.S. Lewis
 Narnia-fortællingerne – bogserie af C.S. Lewis
 Troldmandens nevø – Beretningen om skabelsen af Narnia
 Løven, heksen og garderobeskabet – Pevensie børnenes første eventyrer i Narnia
 Hesten og Drengen – Bree og Shastas flugt
 Prins Caspian – Prins Caspians vej til tronen
 Morgenvandrerens rejse – Rejsen til den anden side af verdens ende
 Sølvstolen – Jagten på den forsvundne prins Rilian
 Det sidste slag – Narnias undergang

 Filmene om Narnia – filmatiseringerne af bøgerne om Narnia
 Løven, heksen og garderobeskabet – Film fra 2005
 Prins Caspian – Film fra 2008
 Morgenvandrerens rejse – film fra 2010
 Troldmandens nevø – muligt kommende film, tidligere sat til 2013
 Sølvstolen – kommende film, tidligere sat til 2015